No Way Out (2007) — это PPV-шоу по рестлингу, проводимое World Wrestling Entertainment (WWE), брендом SmackDown!. Состоялось 18 февраля 2007 года в Лос-Анджелесе, Калифорния на арене «Стейплс-центр».

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

WWE No Way Out
Спортивные соревнования в Лос-Анджелесе